Schaefels est un nom de famille notamment porté par :
 Hendrik Raphaël Schaefels (1785-1857), un peintre belge et le père de Hendrik Frans et de Lucas
 Lucas Victor Schaefels (1824-1885), un peintre belge
 Hendrik Frans Schaefels (1827-1904), un peintre et graveur belge